Amytis (anche Amuhia) – regina persiana figlia di Ciassare e sposa di Nabucodonosor II
Amytis (anche Amitis Shahbanu) – regina persiana figlia di Astiage e sposa di Ciro II
Amytis – principessa persiana figlia di Serse I di Persia e sposa di Megabizo
5560 Amytis – asteroide